Marcel Besson peut désigner :
 Marcel Besson (1889-1937), un ingénieur naval français concepteur d'hydravions ;
 Marcel Besson (1901-1966), un joueur de rugby à XV international français.